__БЕЗКН__

Hyainailouroidea (Хијаинаилоуроидеа — „хијенске мачке”) је изумрла парафилетска натпородица плаценталних сисара из изумрлог реда Hyaenodonta, која је у периоду од средњег еоцена до касног миоцена настањивала подручје Европе, Азије, Африке и Сјеверне Америке. Ову парафилетску натпородицу сисара су чиниле породице Prionogalidae и Teratodontidae, и парафилетска породица Hyainailouridae. Стручни назив за чланове ове парафилетске натпородице сисара је хијаинаилоуроиди.

Етимологија назива

Систематика

Класификација 
Класификација парафилетске натпородице Hyainailouroidea:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе натпородице Hyainailouroidea.

Временска распрострањенст

Унутар реда Hyaenodonta

Унутар парафилетске натпородице Hyainailouroidea

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodonta

Референце

Спољашње везе 

 Benjamin Burger - "Lecture 80a - Hyainailouroidea Creodonts: a post-Eocene group"